Moški svetovni rekord v skoku v daljino. Prvi uradno veljavni rekord je leta 1901 postavil Peter O'Connor s 7,61 m, aktualni rekord pa Mike Powell 30. avgusta 1991 z 8,95 m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava skupno osemnajst svetovnih rekordov, ki jih je postavilo dvanajst atletov iz petih držav.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Skok v daljino
Skok v daljino